

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Mokry Las – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń
 Mokry Las– część wsi Siemkowice w woj. łószkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Siemkowice
 Mokry Las – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Stromiec
 Mokry Las – kolonia w województwie świętokrzyskim, w powiecie koneckim, w gminie Słupia Konecka

Zobacz też 
 Mokrylas